Alexander steht für:

 Alexander, männlicher Vorname
 Alexander (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein Herrschername, siehe Liste der Herrscher namens Alexander
 Alexander (Cocktail), alkoholhaltiger Cocktail
 Alexander (Film), Historienfilm von Oliver Stone aus dem Jahr 2004
 Alexander (Mondkrater), Krater des Erdmondes
 (296907) Alexander, Asteroid
 Alexander (Schiff), britischer Sträflingstransporter
 Alexander (Schiff, 1913), Fahrgastschiff in Berlin
 Alexander, maltesisch-griechische Luxusyacht, siehe Regina Maris (Schiff, 1966) #Luxusyacht Alexander
 Lloyd Alexander (Auto), ein von 1957 bis 1961 produziertes Pkw-Modell
 Mrs. Alexander, Pseudonym der Schriftstellerin Anne French Hector (1825–1902) 

Alexander ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Alexander (Australien)

in den Vereinigten Staaten:
 Alexander (Pulaski County, Arkansas)
 Alexander (Saline County, Arkansas)
 Alexander (Georgia)
 Alexander (Idaho)
 Alexander (Illinois)
 Alexander (Iowa)
 Alexander (Kansas)
 Alexander (Kentucky)
 Alexander (Maine)
 Alexander (New York)
 Alexander (North Dakota)
 Alexander (Texas)
 Alexander (West Virginia)
 Alexander Beach, Washington
 Alexander City, Alabama
 Alexander Crossroads, South Carolina
 Alexander Heights, Alabama
 Alexander Mill, Tennessee
 Alexander Mills, North Carolina

weitere geografische Objekte:
 Alexander Branch
 Alexander Creek
 Alexander Lake
 Alexander-Nunatakker, zwei Nunatakker im ostantarktischen Wilkesland
 Alexander Run
 Alexander Springs
 Alexander Township
 Lake Alexander
 Mount Alexander, ein Berg etwa 125 km nordwestlich von Melbourne
 Nachal Alexander (Alexanderfluss), Fluss in Israel nördlich der Stadt Netanja

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Alexander Brook (Maine)
 Alexander Drain (Michigan)
 Alexander Dry Creek (Kansas)
 Alexander Springs Creek (Florida)
 Alexander Swamp (North Carolina)
 Alexanders Branch (Mississippi)
 Alexanders Run (West Virginia)
 Alexanders Spring Creek (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Alexander and Baldwin Building, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 79000755
 Alexander and Busey Houses, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000869
 Alexander Chapel Methodist Church, in Somerset, Kentucky, ID-Nr. 80004701
 Alexander City Commercial Historic District, in Alexander City, Alabama, ID-Nr. 00000711
 Alexander Classical School, in Alexander, New York, ID-Nr. 73001191
 Alexander Inn, in Swannanoa, North Carolina, ID-Nr. 84001932
 Alexander Lake Shelter Cabin, in Angoon, Alaska, ID-Nr. 95001296
 Alexander Manufacturing Company Mill Village Historic District, in Forest City, North Carolina, ID-Nr. 08000413
 Alexander Plantation House, in Midway, Kentucky, ID-Nr. 83002891
 Alexander State Forest Headquarters Building, in Woodworth, Louisiana, ID-Nr. 87000771
 Alexander Teen Center, in Brookhaven, Mississippi, ID-Nr. 09000885
 Alexander Theatre, in Glendale, Kalifornien, ID-Nr. 96000102
 Alexander-Acacia Bridge, in Larkspur, Kalifornien, ID-Nr. 84000903
 Alexander-Campbell House, in Abilene, Texas, ID-Nr. 96000308
 Alexander-Cleveland House, in Ruckersville, Georgia, ID-Nr. 77000423
 Alexander-Hill House, in Seneca, South Carolina, ID-Nr. 72001216

Siehe auch:
 Alexandre
 Alexandri
 Alexandria (Begriffsklärung)
 Eskandar
 Iskander
 Saint-Alexandre
 Alexanderlied